Alaqua Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alaqua Creek (Alaqua Bayou), Fluss im Bundesstaat Florida
 Little Alaqua Creek, Fluss im Bundesstaat Florida